Шипачно може да се односи на:
 Шипачно (Невесиње), насеље у општини Невесиње, Република Српска, БиХ
 Шипачно (Никшић), насеље у општини Никшић, Република Црна Гора